Риашинью (Минас-Жерайс) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс.
 Риашинью (Токантинс) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Токантинс.